Motl oder Motlová ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Motl (* 1984), tschechischer Handballspieler
 Kyle Motl, US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Luboš Motl (* 1973), tschechischer Physiker. und Hochschullehrer
 Marie Motlová (1918–1985), tschechische Schauspielerin 
 Stanislav Motl (* 1952), tschechischer Journalist und Schriftsteller